Никишкино — название населённых пунктов в России:

 Никишкино — деревня в Горномарийском районе Марий Эл.
 Никишкино — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.